Населені пункти в Чехії:

 Хухелна (Семіли)
 Хухелна (Опава)